Kalchbrenneriella är ett släkte av lavar. Kalchbrenneriella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Kalchbrenneriella